Polubicze Wiejskie – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Wisznice istniejąca do 31 grudnia 2008, która została podzielona na dwie samodzielne jednostki osadnicze:
 Polubicze Wiejskie Pierwsze – wieś
 Polubicze Wiejskie Drugie – wieś

Przypisy